Gris kan henføre til flere artikler:
 Svin – et pattedyr
 Y-tog, skinnebusser og andre togtyper benyttet af de danske privatbaner
 Flere danske privatbaner jf. ovenfor.